Condylocarpus apulus är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Georg Hoffmann. Condylocarpus apulus ingår i släktet Condylocarpus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
apulus